Константин Сахаров: Сахаров, Константин Вячеславович (1881—1941) — русский генерал-лейтенант, Главнокомандующий Восточным фронтом Русской армии белых.
 Сахаров, Константин Григорьевич (1939—2007) — партийный и промышленный деятель, вице-президент и директор НТЦ «Автоваза».